Meldau ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Anton Meldau (Anton Albrecht Meldau; Otto Meldau; † 1654), hannoverscher Architekt, erster Baumeister des Leineschlosses
 Gerritje Meldau (1899–1994), deutsche Chemikerin und Frauenrechtlerin
 Heinrich Meldau (1866–1937), deutscher Nautiklehrer
 Robert Meldau (1891–1978), deutscher Ingenieur